Dothan steht für:

 Dothan, antike Stadt in Palästina, siehe Dotan (antike Stadt)
 Dothan, Codenamen eines Intel-Prozessors, siehe Intel Pentium M #Dothan

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dothan (Alabama), im Houston County
 Dothan (North Carolina), im Columbus County
 Dothan (South Carolina), im Dillon County
 Dothan (Texas), im Eastland County
 Dothan (Vermont), im Windsor County
 Dothan (West Virginia), im Fayette County

im NRHP gelistete Objekte:
 Dothan Municipal Light and Water Plant, in Dothan, Alabama, ID-Nr. 90001315
 Dothan Opera House, in Dothan, Alabama, ID-Nr. 77000204

Dothan ist der Familienname folgender Personen:
 Mosche Dothan (1919–1999), israelischer Archäologe
 Trude Dothan (1922–2016), israelische Archäologin
 Felix Dothan (1924–2005), israelischer Physiker

Siehe auch:
 Dotan